Шаля́пин (Шаля́пина) — русская фамилия. Известные носители:

Шаляпин 
 Шаляпин, Анатолий Константинович (род. 1948) — советский и российский актёр.
 Шаляпин, Борис Фёдорович (1904—1979) — русский художник, живописец и скульптор, сын Ф. И. Шаляпина.
 Шаляпин, Прохор Андреевич (настоящие имя и фамилия — Андрей Андреевич Захаренков; род. 1983) — российский певец.

